Baudotkoden er koden for et tegnsæt, der anvendes til telex/fjernskrivere. 

Koden er navngivet efter Émile Baudot, der konstruerede den første fem-bit fjernskriverkode. Den kode, der anvendes i dag, er dog ændret af Donald Murray i 1901. Han ville fordele sliddet på delene i en fjernskriver mere ligeligt end den oprindelige kode gjorde. Koden er blevet udbygget et par gange siden. 

En kode baseret på 5 bit giver kun mulighed for 32 forskellige tegn, hvilket er for lidt til både bogstaver, tal og forskellige skilletegn. Derfor findes der to skiftekoder, shift to figures og shift to letters, der ændrer betydningen af de efterfølgende tegn. På den måde kan et mere fuldstændigt tegnsæt benyttes.

Kodetabel

Noter 

Tegnsæt